Rosta kan syfta på:

 ROSTA – en rysk telegrambyrå, se Itar-Tass

Geografi

Estland 

 Rosta, Nuckö – en by

Italien 

 Rosta, Italien, Piemonte, Provincia di Torino,

Sverige 

 Rosta (stadsdel) – en stadsdel i Örebro

Se även
Rostning

Robotskapade Italienförgreningar